Седрильяс (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 73.57 км². Население — 623 человека (на 2010 год). Расстояние — 35 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля